ЛТК (футзальний клуб) — футзальний клуб з Луганська.
 ЛТК — колишній хокейний клуб (нині «Динамо», Пардубиці).